Палмейра (порт. Palmeira) — многозначный термин.

 Палмейра (Брага) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага. 
 Палмейра (Парана) — город и муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана. 
 Палмейра (Санта-Катарина) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина. 
 Палмейра (Санту-Тирсу) — район в Португалии, входит в округ Порту. 
 Сенадор-Руй-Палмейра — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Алагоас.

Персоналии 
 Палмейра, Маркос (род. 1963) — бразильский актёр театра и кино, продюсер.